Jasanoff ist der Nachname von:
Jay Jasanoff (* 1942), US-amerikanischer Linguist
Maya Jasanoff, US-amerikanische Historikerin
Sheila Jasanoff (* 1944), US-amerikanische Wissenschaftssoziologin, Juristin und Linguistin